

Geografia
 Irlanda
 Sligo – città
 Contea di Sligo, spesso brevemente chiamata Sligo come la città che ne è capoluogo
 Stati Uniti d'America
 Sligo – borough della Contea di Clarion, Pennsylvania

Sport
 Sligo GAA, board degli sport gaelici dell'omonima contea
 Sligo Rovers, squadra di calcio di Sligo